Jarošov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jarošov (okres Svitavy)
 Jarošov nad Nežárkou (okres Jindřichův Hradec)